De straatnaam Antwerpsesteenweg komt in verscheidene Belgische gemeenten voor. Meestal gaat het om oude, grote verbindingswegen richting Antwerpen.

Enkele straten met die naam:
 Antwerpsesteenweg (Aartselaar)
 Antwerpsesteenweg (Brussel)
 Antwerpse Steenweg (Gent)
 Antwerpsesteenweg (Kontich)
 Antwerpse Steenweg (Hemiksem)
 Antwerpse Steenweg (Lokeren)
 Antwerpsesteenweg (Malle)
 Antwerpsesteenweg (Mechelen)
 Antwerpse Steenweg (Sint-Niklaas)
 Antwerpse Steenweg (Stabroek)
 Antwerpse Steenweg (Temse)
 Antwerpsesteenweg (Vosselaar)